Quesnoy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Le Quesnoy, Gemeinde im Département Nord
Le Quesnoy-en-Artois, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
Le Quesnoy-en-Santerre, Ortsteil der Gemeinde Parvillers-le-Quesnoy
Louvignies-Quesnoy, Gemeinde im Département Nord
Parvillers-le-Quesnoy, Gemeinde im Département Somme
Quesnoy-le-Montant, Gemeinde im Département Somme 
Quesnoy-en-Montant, Gemeinde im Département Somme
Quesnoy-sur-Airaines, Gemeinde im Département Somme
Quesnoy-sur-Deûle, Gemeinde im Département Nord
Vauchelles-les-Quesnoy, Gemeinde im Département Somme

Kantone:
Kanton Le Quesnoy-Est im Département Nord
Kanton Le Quesnoy-Ouest im Département Nord
Kanton Quesnoy-sur-Deûle im Département Nord